Гай Азиний Галл — римский государственный деятель конца I века до н. э.
 Гай Азиний Поллион — римский полководец, государственный деятель, оратор, писатель, драматург, литературный критик, историк, консул 40 года до н. э.
 Гай Азиний Поллион — консул 23 года.